Kalandadse (andere Umschrift Kalandadze) ist der Familienname von
 Nikolai Nikolajewitsch Kalandadse (1939–2015), russischer Paläontologe
 Welimir Kalandadse (1935–2017), georgischer Schachkomponist